

Юркове — село, Одеська область, Березівський район
 Юркове — селище, Черкаська область, Звенигородський район

Юркове — село, Вітебська область, Верхньодвінський район

Див. також 
 Юрков